Университет Кемён (; ) — частный университет в третьем по величине городе Южной Кореи — Тэгу. Был основан в 1899 году. Девиз университета: «Во имя царства истины, справедливости и любви». Университет является членом Ассоциации христианских университетов и колледжей Азии ().

Структура и направления обучения 
Университет состоит из трёх кампусов, которые расположены в городе Тэгу. Обучение проводится по 68 направлениям: в университете 13 факультетов магистратуры и 32 факультета бакалавриата. В состав университета входят 34 аффилированных института, 17 исследовательских центров, в том числе медицинский центр Донгсан.

Направления обучения 
Магистратура и аспирантура по направлениям спортивная индустрия, дошкольное образование, образование, бизнес, глобальное предпринимательство, политические исследования, теологическая школа, интеллектуальные транспортные средства.

Бакалавриат в области управления бизнесом, социальных наук, инженерных наук, образования, природных наук, фармацевтики, музыки, изобразительного искусства, гуманитарных науки и международных исследований.

Проводится обучение корейскому языку по краткосрочным программам.

Тестирование по русскому языку 
Университет Кемён известен своей активной международной деятельностью, широким кругом общения с вузами всего мира. В 2008 г. по соглашению с Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина Университет Кемён получил право на проведение тестирования по русскому языку делового общения (бизнес и коммерция) и русскому языку в международном туристском бизнесе (РЭТ). На базе университета издаются различные учебники по русскому языку и литературе, пособия по подготовке к разным уровням тестирования.

Примечания

Ссылки 

 Keimyung University
 Keimyung University
 Keimyung Adams College
 Graduate School of Business
 Keimyung Art Center

Университеты Республики Корея